Clerk är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alexandre-M. Clerk (1861–1932), kanadensisk komponist och dirigent
 Dugald Clerk (1854–1932), skotsk uppfinnare